Fabrizio Meoni (1957-2005), motard italien.
 Giovanni Meoni (?-), baryton italien.
 Marco Meoni (1973-), joueur de volley-ball italien. 
 Mario Meoni (1965-2021), homme politique argentin.